Александр Онищенко:
 Онищенко, Александр Витальевич (род. 1957) — художник.
 Онищенко, Александр Романович (род. 1969) — украинский предприниматель, бывший народный депутат, политэмигрант.